clypeus – część głowy stawonogów i ramienionogów
 Clypeus – rodzaj wymarłych jeżowców